1059 км, 1059-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 1059 км — остановочный пункт на линии Вельск — Котлас-Узловой Северной железной дороги в Архангельской области, Котласский район. Код 299291.
 1059 км — остановочный пункт на линии Обозерская — Бакарица Северной железной дороги в Архангельской области. Код 295229.